W kulturze

 Clifton – seria komiksowa

Miejscowości w Australii:
 Clifton – miejscowość w stanie Queensland

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Bristol (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Clifton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Clifton (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Clifton (York) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Clifton (Doncaster) – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Clifton (Rotherham) – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Clifton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Clifton – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Greenlee
 Clifton – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Mesa
 Clifton – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Franklin
 Clifton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Clifton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Clifton – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
 Clifton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Clifton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 Clifton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Clifton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Clifton – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Wayne
 Clifton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bosque
 Clifton – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
 Clifton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Clifton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Clifton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce

Gminy w USA:
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Clifton (ang. Clifton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Clifton (ang. Clifton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Clifton (ang. Clifton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Clifton (ang. Clifton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Clifton (ang. Clifton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Clifton (ang. Clifton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce